Stephanodes är ett släkte av steklar som beskrevs av Enock 1909. Stephanodes ingår i familjen dvärgsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgsteklar
Stephanodes